Delta Gruis är en Bayer-beteckning som kan avse stjärnan:
 Delta1 Gruis, en stjärna i Tranans stjärnbild.
 Delta2 Gruis, en stjärna i Tranans stjärnbild.

Stjärnor